Lautier est un nom propre qui peut désigner :

Nom de famille 
Lautier est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Eugène Lautier (1867–1935), homme politique français ;
 Joël Lautier (né en 1973), joueur d'échecs français ;
  (1897–1962), journaliste américain ;
 Pierre Lautier (1890–1971),  homme politique français.

Nom de lieu 
 Le lac Lautier est un lac situé sur le territoire du village de Villar-Loubière, dans les Hautes-Alpes, en France.

Autre 
 La maison Lautier est une maison située à Lagrasse, en France.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français